Britská konzervativní politička Theresa Mayová se stala premiérkou dvou vlád Spojeného království:

 První vláda Theresy Mayové (13. července 2016 – 11. června 2017)
 Druhá vláda Theresy Mayové (11. června 2017 – 24. července 2019)